Римска епископија може бити:

 древна Римска епископија, средишња епархија првобитне Римске цркве, из времена ранохришћанске пентархије
 потоња Римска бискупија, односно средишња дијецеза Католичке цркве, након Великог раскола (1054)

Види још 
 Римска црква (вишезначна одредница)
 Римски епископ (вишезначна одредница)
 Римска дијецеза (вишезначна одредница)
 Римска патријаршија (вишезначна одредница)